MPPC ist die Abkürzung für:

 Motion Picture Patents Company
 Microsoft Point-to-Point Compression, siehe Microsoft Point-To-Point Encryption Protocol
 Multi Pixel Photon Counter, ein Typ der Fotodiode

MPPC